«Ночной поезд до Лиссабона» () — драма датского режиссёра Билле Аугуста по одноимённому роману Паскаля Мерсье. Премьера фильма состоялась 13 февраля 2013 года на 63-м Берлинском кинофестивале вне конкурсной программы. Фильму был присвоен рейтинг R.

Сюжет 
Берн, Швейцария. По дороге на работу профессор Раймунд Грегориус замечает собирающуюся прыгнуть с моста девушку в красном пальто. Он удерживает её и ведёт за собой на лекцию. Однако девушка покидает аудиторию, оставив своё пальто. Раймунд хватает его и бежит за ней, но напрасно. В кармане пальто он находит редкое издание мемуаров некоего Амадеу ду Прадо. В книге обнаруживается билет до Лиссабона. Грегориус спешит на вокзал, надеясь найти девушку там, но не дождавшись её и повинуясь порыву, он запрыгивает в вагон отъезжающего поезда.

Прибыв в столицу Португалии, Грегориус знакомится с близкими писателя, книгу которого Раймунд успел прочитать в поезде. Ему предстоит узнать о роли Амадеу в движении Сопротивления режиму Салазара и узнать причину, по которой девушка в красном пальто собиралась покончить с собой.

В ролях

Награды и номинации 
 2014 — Премия «София» португальской киноакадемии:
 лучшая актриса второго плана — Беатриз Батарда
 лучший художник-постановщик — Августо Майер
 лучший гримёр — Сано Де Перпессак
 номинация на лучший фильм
 номинация на лучшего актёра второго плана — Адриану Луш и Марко Де Альмейда

Саундтрек 

Саундтрек к фильму выпущен 12 марта 2013 года лейблом Alhambra Records.

Список композиций

Примечания

Ссылки 

 Movie Review: «Night Train to Lisbon» 
 The Unfashionable Night Train to Lisbon Isn’t Afraid of Being Dull 
 Review: Old-Fashioned, Deeply Unadventurous ‘Night Train To Lisbon’ Starring Jeremy Irons, Melanie Laurent & More 
 Look at How Exciting My Life Is! 
 Review by BILL WEBER 
 Night Train To Lisbon: movie review 
 Film reviews: 'White Reindeer,' 'Tim’s Vermeer,' 'Night Train to Lisbon' 
 TRAIN DE NUIT POUR LISBONNE 
 MELANCOLÍA EN EL CHIADO 
 Nachtzug nach Lissabon 
 «Ночной поезд до Лиссабона» на сайте mubi.com 

Фильмы Германии 2013 года
Фильмы Португалии 2013 года
Фильмы Швейцарии 2013 года
Фильмы на немецком языке
Фильмы на английском языке
Фильмы-драмы Германии
Фильмы-драмы Португалии
Фильмы-драмы Швейцарии
Экранизации романов
Фильмы Tele München
Фильмы Studio Hamburg
Фильмы C-Films